Гамалеевка — название населённых пунктов в России:
 Гамалеевка — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Гамалеевка — село в Сорочинском районе Оренбургской области.

См. также 
 Гамалиевка
 Гамалеевка-1